Исаак Борисович Иосилович ( — ) — советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда (1972 год). Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 

Родился в 1909 году в Москве.

В 1926 году окончил среднюю школу, после чего стал работать на советских авиационных предприятиях. В 1934 году окончил вечернее отделение Московского авиационного института. С 1936 года работал на заводе опытных конструкций в ОКБ Туполева, был начальником сборочного цеха.

С 1940 года работал главным инженером, затем директором Иркутского авиазавода № 125, а с октября 1941 года — директором Московского авиазавода № 39. Под его руководством на заводе выпускались истребители «Пе-3», бомбардировщики «Пе-2» и «Ил-4».

С августа 1942 года Иосилович руководил Филёвским авиазаводом № 23 (ныне — Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева), который также выпускал «Ил-4», а с июля 1943 года — «Ту-2».

С 1945 года вновь работал в ОКБ Туполева, был директором опытного авиазавода № 156. Руководил серийным производством ряда моделей военных и гражданских самолётов, в том числе «Ту-14Т», «Ту-16», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-128», «Ту-104», «Ту-116», «Ту-124». С 1961 года Иосилович занимал должность заместителя главного конструктора ОКБ Туполева. Принимал участие в разработке пассажирских самолётов «Ту-134» и «Ту-144». Работу в ОКБ Туполева Иосилович совмещал с преподавательской деятельностью в Московском авиационном технологическом институте (МАТИ), был его доцентом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 ноября 1972 года за «заслуги в области самолётостроения» Исаак Иосилович был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Умер в 1972 году, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Жена — Любовь Иосифовна Иосилович (1914—1989), преподаватель английского языка.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (22.09.1972)
 два ордена Ленина (12.07.1957; 22.09.1972)
 Орден Октябрьской Революции (26.04.1971)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (08.08.1947)
 два ордена Трудового Красного Знамени (16.09.1945; 06.12.1949)
 медали
 Государственная премия СССР

Примечания 

Авиаконструкторы СССР
Выпускники Московского авиационного института
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Машиностроители СССР
Авиастроители